McPhillips est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

Personnalités politiques
 (1904-1971), homme politique canadien de la Colombie-Britannique
Albert Edward McPhillips (1861-1938), homme politique canadien de la Colombie-Britannique
 (1910-2004), homme politique communiste australien 
, femme politique américaine de New York
 (né en 1957), homme politique nord-irlandais

Sport
 (1910-1992), joueur de football écossais
 (né en 1975), surfer et champion WSL américain
 (né en 1981), joueur de rugby irlandais
 (né en 1997), joueur de rugby anglais
 (née en 1964), coureuse néo-zélandaise
 (1910-1992), snooker professionnel écossais
 (né en 1968), joueur et entraineur de football anglais

Culture
, réalisateur britannique
 (1920-1990), acteur et réalisateur américain
, compositeur de musique de film irlandais
 (1931-1998), personnalité de la télévision canadienne

Autre
 (né en 1946), avocat américain

Toponyme

McPhillips, circonscription provinciale du Manitoba
, voie artérielle de Winnipeg

Homonymie de patronyme